El término Centro Comercial Santafé puede referirse a:

 Centro Comercial Santafé, un centro comercial de Bogotá;
 Centro Comercial Santafé, un centro comercial de Medellín;
 Centro Comercial Santafé, un centro comercial de Bucaramanga;
 Centro Comercial Santafé, un centro comercial de Barranquilla;
 Centro Santa Fe, un centro comercial de México, D.F.